Моуринью:

 Моуринью, Жозе — португальский футбольный тренер, и нынешний наставник итальянской «Ромы».
 Моуринью, Феликс — португальский футболист и футбольный тренер, игравший на позиции вратаря.